

Patronyme 

 Fernand Forgues (1884-1973), joueur de rugby à XV français ;
 Pierre Forgues (né en 1938), homme politique français ;
 Sandra Forgues (née en 1969), céiste française (ayant fait sa carrière sportive sous le nom de Wilfrid Forgues);
 Valérie Forgues (née en 1978), écrivaine québécoise ;
 Vincent Forgues (né en 1981), joueur de rugby à XV français.

Nom composé
 Éric Canal-Forgues, avocat et professeur français ;
 Paul-Émile Daurand-Forgues (1813-1883), journaliste français.

Toponyme 

 Forgues, une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.